Lista 196 gmin w departamencie Essonne we Francji.

 (CAC) Communauté d'agglomération de Seine-Essonnes, created in 2003.
 (CAS) Communauté d'agglomération du plateau de Saclay, created in 2003.
 (CAO) Communauté d'agglomération du Val d'Orge, created in 2001.
 (CAY) Communauté d'agglomération du Val d'Yerres, created in 2003.
 (CAE) Communauté d'agglomération Évry Centre-Essonne, created in 2001.
 (CAD) Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine, created in 2003.
 (CAD) Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, created in 2004.
 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, created in 2003, most of which is located in the Hauts-de-Seine département.
 (SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, created in 1984.

Gminy we Francji